Rottmannshöhe steht für:
 Rottmannshöhe (Starnberger See), Berg in Assenhausen (Gemeinde Berg), Landkreis Starnberg, Bayern
 Rottmannshöhe (Nievern), Villa in Nievern, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Rottmannshöhe (Hotel), ehemaliges Hotel in Assenhausen (Gemeinde Berg), Landkreis Starnberg, Bayern
 Rottmannshöhe (Kloster), Jesuitenkloster